Коштуля () — посёлок, входит в Могилёв-Подольский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 112 человек. Почтовый индекс — 24043. Телефонный код — 4337. Занимает площадь 0,4 км².

Местный совет 
24044, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Сказинці, вул. Миру, 15

Ссылки 
 Коштуля на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Могилёв-Подольского района